Ponte Mellini è una curazia (frazione) del castello (comune) di Serravalle, nella Repubblica di San Marino.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Serravalle (San Marino)
 Cà Ragni
 Cinque Vie (San Marino)
 Dogana (San Marino)
 Falciano
 Lesignano
 Rovereta
 Valgiurata

Curazie dei castelli di San Marino
Serravalle (San Marino)